Seznam občin departmaja Corse-du-Sud zajema 124 občin.

 (CAA) Communauté d'agglomération du Pays Ajaccien, ustanovljena leta 2002.

Corse-du-Sud